3 wzniesienia w Polsce:
 Parkowa (184 m n.p.m.) – wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, w paśmie Wzgórz Strzelińskich, w woj. dolnośląskim, w mieście Strzelin
 Parkowa (382 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Zachodnich, w Kotlinie Jeleniogórskiej, w woj. dolnośląskim, w mieście Jelenia Góra
 Parkowa – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w paśmie Gór Kamiennych, w woj. dolnośląskim, w mieście Kamienna Góra

Zobacz też 
 Góra Parkowa, Parkowa Góra